La expresión Fuerzas Terrestres puede referirse a:

Fuerzas Terrestres, sinónimo de Ejército de tierra.

Fuerzas Terrestres de Corea del Norte (Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Corea)
Fuerzas Terrestres de Bulgaria
Fuerzas Terrestres de China (Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Liberación)
Fuerzas Terrestres de Rumania
Fuerzas Terrestres de Rusia
Desaparecidas
Fuerzas Terrestres de la República Democrática Alemana (Fuerzas Terrestres del Ejército Popular Nacional)